SEACOM (telefoonlijn), Een telefoonverbinding tussen Hongkong en Maleisië.
SEACOM (kabel), Een onderzeese kabel die Zuidoost-Afrika verbindt met de rest van de wereld.